Gabriel Camps – storico francese
 Juan Camps Mas – canottiere spagnolo
 Laura Camps – ex cestista spagnola
 Patricio Camps – ex calciatore argentino
 Victoria Camps Medina – attrice spagnola